Marco Geganio Macerino – politico romano, console nel V secolo a.C.
 Marco Geganio Macerino – politico romano, trivuno consolare nel IV a.C.